«Ливень» (, досабури; другое русское название — «Проливной дождь»; ) — японский чёрно-белый фильм, поставленный режиссёром Нобору Накамурой в 1957 году. Грустная мелодрама, снятая по роману Хидэдзи Ходзё, рассказывает о распаде семьи и трагической роковой любви, которая ведёт к катастрофе. Глубокий посыл фильма заключается в том, что счастье одного поколения угрожает разрушением другого. В то же время дети, похоже, обречены на повторение ошибок своих родителей.

Сюжет 
Танэ управляет небольшой дешёвой гостиницей, в которой часто снимают номера любовные пары. Отец её троих взрослых детей женился на другой женщине, но регулярно наведывается в семью. Несмотря на эту неблагоприятную ситуацию атмосфера в доме очень весёлая и дружелюбная и они прилагают усилия, чтобы придать всему некое подобие респектабельности. Её старшая дочь Мацуко встречается с Кадзуо, коллегой по работе. Когда её семейное положение становится известным родителям парня, Кадзуо вынужден подчиниться давлению со стороны матери и разрывает их отношения. В отчаянии Мацуко переезжает в Кобе, где находит работу в ночном клубе. Кадзуо женится на другой девушке. Спустя два года Кадзуо, разыскиваемый полицией из-за скандала о взяточничестве в его компании, ищет убежище в её квартире. Их новый роман вновь приносит несчастье.

В ролях 
 Садако Савамура — Танэ Абэ
 Марико Окада — Мацуко Абэ, её старшая дочь
 Со Ямамура — Окубо, отец детей Танэ
 Кэйдзи Сада — Кадзуо Судо
 Масами Таура — Такэноскэ Абэ, сын Танэ
 Миюки Кувано — Умэё Абэ, младшая дочь Танэ
 Сатико Митани — Хацуэ, горничная
 Синъити Химори — Ёсимацу, брат Танэ 
 Каору Нобэ — Камэё, его жена
 Тоё Такахаси — мать Кадзуо
 Хисако Минэ — Ёсико Судо

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 11 июня 1957 года.
  — к 100-летию режиссёра Нобору Накамуры, в числе трёх реставрированных фильмов мастера кинолента была показана в рамках мини-ретроспективы на Токийском кинофестивале в ноябре 2013 года.
  — 8 февраля 2014 года восстановленная версия фильма была показана в рамках мини-ретроспективы фильмов Нобору Накамуры на Берлинском кинофестивале.
  — 21 октября 2014 года восстановленная версия фильма была показана в рамках мини-ретроспективы фильмов Нобору Накамуры на Международном кинофестивале в Сан-Паулу.

Награды и номинации 
Кинопремия «Кинэма Дзюмпо» (1958)
 Номинация:
 за лучший фильм 1957 года, однако по результатам голосования кинолента заняла лишь 27 место.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-драмы Японии
Фильмы-мелодрамы Японии
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы Японии 1957 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Экранизации литературных произведений